Udinia är ett släkte av insekter. Udinia ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skålsköldlöss
Udinia